Bilgeri je priimek več oseb:    
 Aurelian Bilgeri, južnoafriški rimskokatoliški škof
 Reinhold Bilgeri, avstrijski glasbenik in režiser